Die Liste der Äbte von Neuzelle führt die Vorsteher der Zisterzienserabtei Neuzelle in der Niederlausitz von 1281 bis 1817 auf.

Äbte 
 Hermann I., 1281–1304   
 Heinrich I., 1304–1331   
 Johannes I., 1331–1344   
 Jakobus I. Lugow, 1344–1347   
 Nikolaus I., 1347–nach 1372   
 Theodoricus I. von Winningen, 1380 (oder früher)–ca. 1395   
 Heinrich II., ca. 1395–ca. 1397   
 Kaspar, 1399–1402   
 Hermann II., 1402–1408   
 Petrus I., 1408–1429, von den Hussiten getötet  
 Nikolaus II. von Bomsdorf, ca. 1431–1469   
 Christophorus, 1469–1478   
 Hermann III., 1478–1479   
 Matthäus Kegel, 1479–1483   
 Philipp I., 1483–1500   
 Lukas, 1500–1511   
 Johannes II., 1512   
 Paulus I., 1512   
 Philipp II., 1512–ca. 1515   
 Johannes III. Kern, ca. 1515 – ca. 1517   
 Theodoricus II. Nugele, ca. 1517–ca. 1523   
 Michael I., 1523–1532   
 Matthias, 1533–1537   
 Nikolaus III. Hoffmann, 1537–1557   
 Jakobus II. Gast, 1557–1568   
 Erhard Langewaldt, 1568–1575   
 Michael II. Jakob, 1575–1585   
 Andreas Wiedemann, 1585–1591  aus Königsaal  
 Laurentius Coswig, 1591–1610   
 Paulus Weiner, [1610], Chorherr aus dem Augustiner-Chorherrenstift Sagan; nicht bestätigt  
 Jaroslav von Dohna, 1611–1613, päpstlicher Kammerherr  
 Balthasar Gutler, 1613–1614   
 Adam Schwobe, 1614–1616, wegen ungültiger Wahl abgesetzt   
 Georg Eschricht, 1616–1626, aus Königsaal  
 Hugo Stimmer, 1626–1632, aus Salem  
 Bartholomäus Pflugk, 1634–1641, aus Grüssau; 1632 Administrator  
 Bernhard von Schrattenbach, 1641–1660, aus Salem  
 Alberich Burghoff, 1660–1685, aus Lilienfeld   
 Eugen Haumann, 1685–1695   
 Petrus II. Richter, 1695–1703   
 Konrad Proche, 1703–1727   
 Martin Graff, 1727–1741  design. Titularbischof  
 Gabriel Dubau, 1742–1775   
 Edmund Pietschmann, 1775–1801; 1783–1801 Generalvikar der Lausitz  
 Optatus Paul, 1803–1817, Aufhebung des Klosters, † 1819

Weblinks 
 Abtliste und Baugeschichte Kloster Neuzelle

Literatur 
 Heinrich Theissing: Die Äbte von Neuzelle. In: Joachim Fait, Joachim Fritz (Hrsg.): Neuzelle. Festschrift zum Jubiläum der Klostergründung vor 700 Jahren. Leipzig, München 1968. S. 9–76. 
 Winfried Töpler: Das Kloster Neuzelle und die weltlichen und geistlichen Mächte. Berlin 2003. S. 523–532.

Quelle 

 

Neuzelle
!Abte